Comtat de Kiowa (Colorado)
 Comtat de Kiowa (Kansas)
 '''Comtat de Kiowa (Oklahoma)